Versalles kan syfta på:

Colombia 

 Versalles (kommun), Valle del Cauca, 
 Versalles (ort), Valle del Cauca,

Se även
 Versailles (olika betydelser)